Исаа́к О́сипович Дунае́вский (30 января 1900, Лохвица — 25 июля 1955, Москва) — советский композитор и дирижёр; народный артист РСФСР (1950), лауреат двух Сталинских премий (1941, 1951). Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.

Автор 11 оперетт и четырёх балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множества популярных советских песен.

Биография 
Родился в городке Лохвица (ныне — Полтавская область, Украина) в еврейской семье, отец был банковским служащим. 

С детства проявлял незаурядные музыкальные способности: в пять лет подбирал по слуху мелодии маршей, вальсов, импровизировал на домашних вечерах. C восьмилетнего возраста брал уроки скрипки у Григория Полянского.

В 1910 году семья переехала в Харьков, и Исаак поступил в Харьковское музыкальное училище, где занимался игрой на скрипке (преподаватель — Константин Горский) и композицией. В 1918 году с золотой медалью окончил гимназию, а через год — Харьковскую консерваторию по классу скрипки (преподаватель — И. Ю. Ахрон), композицией занимался у С. С. Богатырёва.

С 1919 года был скрипачом в оркестре, концертмейстером. С 1920 года — композитор и дирижёр в Харьковском русском драматическом театре, возглавляемом Н. Н. Синельниковым. Во время работы читал лекции о музыке и руководил армейской самодеятельностью. Дебютировал как театральный композитор в 1920 году музыкой к спектаклю «Женитьба Фигаро». Одновременно в 1919—1924 годах сотрудничал в газетах, организовывал музыкальные студии и кружки при воинских клубах, заведовал музыкальным отделом губернского отдела народного образования.

В 1924 году по приглашению Владимира Хенкина переехал в Москву. С 1924 года работал руководителем музыкальной части Театра сатиры. В 1924—1926 годах являлся музыкальным руководителем театра «Эрмитаж». В 1927 году оперетта «Женихи» была поставлена в Московском государственном театре оперетты.

В 1929—1934 годах был музыкальным руководителем и главным дирижёром Ленинградского мюзик-холла, по другим данным — до 1935 года. Первый же спектакль с его музыкой — пародийное сатирическое обозрение «Одиссей» — был запрещён после нескольких представлений. В эти же годы начал сотрудничать с Л. Утёсовым. В поисках стиля «советского джаза» искал опору в народной музыке и написал программу «Джаз на повороте», состоявшую из рапсодий-фантазий на темы народных песен. В 1933 году вместе с авторами В. Массом и Н. Эрдманом создал для Утёсова весёлое джаз-обозрение «Музыкальный магазин» с джазовыми интерпретациями мелодий Д. Верди, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского. В новой оригинальной редакции Дунаевского в Ленинградском Мюзик-Холле с успехом шла оперетта Ф. Эрве «Мадемуазель Нитуш» под названием «Небесные ласточки» (1933).

В 1937 году возглавил ансамбль песни и пляски Ленинградского Дворца пионеров.

И. Дунаевский вместе с кинорежиссёром Г. Александровым стали создателями жанра советской музыкальной кинокомедии, сделав музыку одним из главных компонентов драматургии фильма. Первый их совместный фильм, «Весёлые ребята», вышел на экраны в декабре 1934 года и принёс И. Дунаевскому широкую известность. Затем последовали фильмы «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938) и «Светлый путь» (1940). С 1934 по 1940 год он сочинил музыку к шестнадцати кинофильмам. Он также часто сам участвовал в озвучании, играл на рояле и пел.

Симфонический дар Дунаевского высоко ценил композитор Д. Шостакович, об увертюре к кинофильму «Дети капитана Гранта»  он писал: «Эта увертюра — симфоническое произведение большого накала и темперамента…» Автор и сам считал эту увертюру одним из лучших своих произведений.

С 1937 по 1941 год возглавлял Союз композиторов Ленинграда. Был дружен с М. Булгаковым. В 1938 году был избран депутатом Верховного совета РСФСР.

Во время Великой Отечественной войны был художественным руководителем ансамбля песни и пляски железнодорожников, много выступал по всей стране. Среди многих песен времён войны самой знаменитой стала песня «Моя Москва», написанная в 1942 году. С 1943 года жил в Москве.

Композитор часто сталкивался с обычными для сталинской эпохи ограничениями: партитуры его произведений не издавались из-за пренебрежительных бюрократических установок по отношению к «лёгкой музыке», в ходе борьбы с космополитизмом были забракованы многие его произведения на еврейские темы.

Скончался 25 июля 1955 года в Москве от сердечного спазма. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

Последняя оперетта «Белая акация» (1955) была посмертно завершена К. Молчановым.

Семья 
 Родители
 отец — Цаля Симонович Дунаевский, кассир в банке Общества взаимного кредита;
 мать — Розалия Исааковна Дунаевская (урождённая Бронштейн), домохозяйка, играла на фортепиано и пела.

 Братья и сестра
 Борис Осипович Дунаевский (1896—1976), дирижёр, хормейстер;
 Сара-Зисля (Зинаида) Осиповна Дунаевская (1898— не ранее 1977), педагог, преподаватель физики;
 Михаил Осипович Дунаевский (1904—?), дирижёр;
 Семён Осипович Дунаевский (1906—1986), дирижёр, хормейстер;
 Зиновий Осипович Дунаевский (1908—1981), композитор.

 Жёны и дети
 первая жена с 1921 года — Мария Павловна Швецова, студентка, брак оказался непродолжительным;
 вторая жена с 1925 года — Зинаида Александровна Судейкина (1902—1979), балерина;
 сын — Евгений Исаакович Дунаевский (1932—2000), московский художник-станковист;
 сын — Максим Исаакович Дунаевский (род. 1945), композитор кино и эстрады; — от фактического брака с Зоей Ивановной Пашковой (1922—1991), балериной Московского театра оперетты. Фамилию отца Максим получил в 16-летнем возрасте по специальному решению государственных и партийных инстанций, принявших во внимание его необычайную музыкальную одарённость.

Сочинения

Оперетты 
 «И нашим, и вашим» (1924)
 «Женихи» (1927)
 «Соломенная шляпка» (1927)
 «Ножи» (1928)
 «Туда, где льды» / «Полярные страсти» (1929)
 «Миллион терзаний» (1932)
 «Золотая долина» (1937)
 «Дороги к счастью» (1940)
 «Вольный ветер» (1947)
 «Сын клоуна» (1950)
 «Белая акация» (не окончена; 1955), по наброскам Дунаевского музыку двух номеров дописал К. Молчанов

Балеты 
 «Отдых фавна» (1924)
 «Мурзилка» (1924)
 «Невеста и автомат» (1934)
 «Джекки — 14-летний матрос»

Музыка к спектаклям 
 «Тартюф» (Мольер)
 «Женитьба Фигаро» (Бомарше)
 «Принцесса Турандот» (Гоцци)

Песни 
 «Моя Москва» («Дорогая моя столица»), авторы слов — Марк Лисянский и Сергей Агранян, в 1995 году стала официальным Гимном Москвы
 «Песня о Родине» (из фильма «Цирк»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач, служила позывными Всесоюзного радио
 «Эх, хорошо в стране советской жить!» (из фильма «Концерт Бетховена»), автор слов — Владимир Шмидтгоф
 «Марш весёлых ребят» (из фильма «Весёлые ребята»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач 
 «Сердце (песня Анюты)» (из фильма «Весёлые ребята»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач
 «Как много девушек хороших» (из фильма «Весёлые ребята»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач
 «Песня о Каховке» (из фильма «Три Товарища»), автор слов — Михаил Светлов
 «Марш водолазов» (из фильма «Путь корабля»), автор слов — Виссарион Саянов
 «Спортивный марш» (из фильма «Вратарь»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач
 «Если Волга разольётся» (из фильма «Вратарь»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач
 «Песня о весёлом ветре» (из фильма «Дети капитана Гранта»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач
 «Песенка о капитане» (из фильма «Дети капитана Гранта»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач
 «Ой, цветёт калина» (из фильма «Кубанские казаки»), автор слов — Михаил Исаковский
 «Каким ты был» (из фильма «Кубанские казаки»), автор слов — Михаил Исаковский
 «Песня о Сталине», автор слов — Михаил Инюшкин
 «Марш энтузиастов» (из фильма «Светлый путь»), автор слов — Анатолий Д’Актиль
 «Пути-дороги», автор слов — Сергей Алымов
 «Дорожная песня», автор слов — Сергей Васильев
 «Дальняя сторожка», автор слов — Евгений Долматовский (1939)
 «Летите, голуби» (из фильма «Мы за мир»), автор слов — Михаил Матусовский
 «Вечер вальса», автор слов — Михаил Матусовский
 «Школьный вальс», автор слов — Михаил Матусовский (1950)
 «Молчание» (из фильма «Весёлые звёзды»), автор слов — Михаил Матусовский
 «Не забывай» (из фильма «Испытание верности»), автор слов — Михаил Матусовский
 «Заздравная» (из фильма «Весна», автор слов — Василий Лебедев-Кумач
 «Когда в наше сердце приходит любовь...» (из фильма «Весна», автор слов — Василий Лебедев-Кумач
 «Курортная» (текст В. Волженина) (из фильма «Девушка спешит на свидание»), автор слов — Владимир Волженин 
 «Разбито всё» (из фильма «Девушка спешит на свидание»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач 
 «Страна спешит» (из фильма «Девушка спешит на свидание»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач
 «Молодёжная» (из фильма «Волга-Волга»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач 
 «Песня о Волге» (из фильма «Волга-Волга»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач 
 «Куплеты Водовоза» (из фильма «Волга-Волга»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач 
 «Я моряк, бывал повсюду» (из фильма «Волга-Волга»), автор слов — Василий Лебедев-Кумач 
 «До чего же хорошо кругом», автор слов — Лидия Некрасова
 «Скворцы прилетели», автор слов — Михаил Матусовский
 «Марш юннатов», автор слов — Михаил Матусовский
 «Еврейская комсомольская» (из фильма «Искатели счастья»), автор слов — Владимир Волженин
 «Утренняя песня» (из фильма «Весёлые звёзды»), автор слов — Михаил Матусовский 
 «Звёзды милой Родины» (из фильма «Весёлые звёзды»), автор слов — Михаил Матусовский
 «Песня о ротном запевале» («С песней по жизни») (из фильма «Весёлые звёзды»), автор слов — Михаил Матусовский

Фильмография 

  — Первый взвод
  — Дважды рождённый
 1934 — Весёлые ребята
 1934 — Золотые огни
  — Путь корабля
 1935 — Три товарища
  — Вратарь
 1936 — Девушка спешит на свидание
 1936 — Дети капитана Гранта
 1936 — Искатели счастья
 1936 — Концерт Бетховена
 1936 — Цирк
  — Теремок
 1937 — Дочь Родины
 1937 — Наш цирк (короткометражный)</small>
  — Богатая невеста
 1938 — Волга-Волга
  — Юность командиров
  — Концерт на экране
 1940 — Моя любовь
 1940 — Светлый путь
  — Весна
 1947 — Новый дом
  — Кубанские казаки
 1949 — Машенькин концерт
  — Весёлые звёзды <small>(совместно с А. Цфасманом)
 1954 — Запасной игрок
 1954 — Испытание верности

Музыка в фильмах, снятых после смерти композитора 
  — Белая акация
  — Вольный ветер
  — Только ты
  — Вольный ветер
  — В поисках капитана Гранта (использован тематизм Увертюры из одноимённого фильма 1936 года)

 Библиография 
 
 
 

 Звания и награды 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1936);
 орден Трудового Красного Знамени (31 декабря 1936);
 Сталинская премия первой степени (1941) — за музыку к кинофильмам «Цирк» (1936) и «Волга-Волга» (1938);
 орден «Знак Почёта» (1942);
 орден Красной Звезды (1945);
 народный артист РСФСР (1950);
 Сталинская премия второй степени (1951) — за музыку к кинофильму «Кубанские казаки» (1949).

 Адреса в Ленинграде 

 1930 — ул. Лассаля (ныне — Михайловская), 2 (так в алфавитном указателе жителей Ленинграда на 1930 г.)
 1930—1936 — Бородинская ул., 9 (деревянный дом во дворе, не сохранился)
 1933 — Бородинская ул., 4, кв. 1 (так в алфавитном указателе жителей Ленинграда на 1933 г.)
 1934 — ул. Марата, 70-а, кв. 3 (так в алфавитном указателе жителей Ленинграда на 1934 г.)
 1936—1941 — ул. Дзержинского (ныне — Гороховая улица), дом № 4 (дом страхового общества «Саламандра»), кв. 37 (фасад, третий этаж). На доме установлена мемориальная доска

 Память 
 Улицы
 Улица Дунаевского (Днепр)
 Улица Дунаевского в Москве (бывший 5-й Можайский переулок, где долгое время проживал композитор); названа в 1962 году
 Улица Дунаевского (Миасс)
 Улица Дунаевского (Новосибирск)
 Улица Дунаевского (Омск)
 Улица Дунаевского (Харьков)
 Улица Дунаевского (Чебоксары)
 Улица И. Дунаевского (Алма-Ата)
 Переулок Дунаевского (Липецк; прежнее название — 2-й Новомичуринский пер., исчез в 1990-е годы при застройке микрорайона)
 Переулок Дунаевского (Николаев)
 Переулок Дунаевского (Ростов-на-Дону)
 1-й переулок Дунаевского (Одесса) 
 2-й переулок Дунаевского (Одесса)

 Школы
 Детская школа искусств имени И. О. Дунаевского (Санкт-Петербург, Рижский проспект, 8)
 Детская музыкальная школа имени И. О. Дунаевского (Москва, Чапаевский пер., 5-а)
 Детская музыкальная школа имени И. О. Дунаевского (Лохвица, Украина)
 Детская школа искусств имени И. О. Дунаевского (Гуково, Ростовская область)
 Детская музыкальная школа № 13 имени И. О. Дунаевского (Екатеринбург)
 Детская школа искусств № 5 имени И. О. Дунаевского (Харьков, Украина)
 Детская школа искусств № 16 имени И. О. Дунаевского (Самара, ул. Свободы, 198)
 Детская школа искусств имени Исаака и Максима Дунаевских (Низовье, Калининградская область)
 Детская школа искусств имени И. О. Дунаевского (Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий автономный округ)

 Мемориальные доски
 Харьков. На фасаде дома по ул. Ярослава Мудрого, 24: «В этом доме в 1923—24 годах жил выдающийся советский композитор Исаак Осипович Дунаевский» Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 4: «В этом доме с 1936 по 1941 год жил и работал выдающийся композитор Исаак Осипович Дунаевский». Внизу мемориальной доски высечена нотная строка из песни «Широка страна моя родная». Архитектор — Т. Н. Милорадович 
 Москва, Кутузовский проспект д. 27: «В этом доме в 1945—1955 годах жил и работал выдающийся советский композитор Исаак Осипович Дунаевский»''. скульптор — П. В. Данилов (1956) 

 Скульптурные изображения
 В начале августа 2019 года в Харькове в Саду им. Шевченко была установлена скульптурная композиция с фигурами К. Шульженко и И. Дунаевского. Автор: Катиб Мамедов

 Памятные знаки
 2 сентября 2020 года в Одессе на Аллее звёзд был открыт памятный знак в честь композитора, написавшего музыку к Гимну города

 Киновоплощения
 2006 — Дмитрий Марьянов — «Утёсов. Песня длиною в жизнь» (телесериал)
 2015 — Евгений Арановский — «Орлова и Александров» (телесериал)

 Театральные постановки
 2020 — «Красный Моцарт» по пьесе Д. Минчёнка, МХАТ имени Горького

 Телепередачи
 «Легенды мирового кино. Исаак Дунаевский» («Культура», 2011)
 «Исаак Дунаевский» («Звезда», 2019)
 «Династия Дунаевских. В плену страстей» («ТВ Центр», 2021)

 Прочее
 В 1994 году в честь И. О. Дунаевского назван астероид (4306) Дунаевский, открытый в 1976 году советским астрономом Н. С. Черных.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
  (в пер.)

Ссылки 
 Исаак Дунаевский: «Эту радость я вижу вокруг…»
 Мемориальный сайт И. О. Дунаевского
 Исаак Дунаевский о жизни и творчестве композитора
 О симфоническом мышлении И. О. Дунаевского — Наум Шафер
 Исаак Дунаевский — красный Моцарт
 
 

Выпускники Харьковского музыкального училища
Выпускники Харьковской консерватории
Члены Союза композиторов СССР
Педагоги и методисты Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Дунаевские